Aspen Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Aspen Peak (Nevada)
 Aspen Peak (Sandoval County, New Mexico)
 Aspen Peak (Santa Fe County, New Mexico)